Frauenfeld (district), een district in het Zwitserse kanton Thurgau
Frauenfeld (stad), de hoofdstad van dit district